S46 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn
 HMS Churchill (S46) - Britse duikboot
 USS S-46 (SS-157) - Amerikaanse duikboot
 Blériot-SPAD S.46 - Frans passagiersvliegtuig